Masetti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Masetti, italienischer Automobilrennfahrer
 Glauco Masetti (1922–2001), italienischer Jazzmusiker
 Guido Masetti (1907–1993), italienischer Fußballspieler
 Giulio Masetti (1894–1926), italienischer Automobilrennfahrer
 Umberto Masetti (1926–2006), italienischer Motorradrennfahrer